Władysław Zych (1899-1981) – polski paleontolog i geolog, profesor, żołnierz AK, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych
 Władysław Zych (1900-1964) – polski artysta